L'édition 2017 du tournoi de tennis de Bogota se déroule du 10 au  sur terre en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Francesca Schiavone remporte l'épreuve en simple, Beatriz Haddad Maia et Nadia Podoroska celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Anna Tatishvili, de la Chinoise Peng Shuai et de la Luxembourgeoise Mandy Minella. Elles sont respectivement remplacées par Sachia Vickery, Verónica Cepede Royg et Grace Min.

Lauréates 
Francesca Schiavone remporte son  en simple à l'âge de 36 ans en battant en finale Lara Arruabarrena. Dix ans après son premier titre, cette victoire lui permet ainsi la qualification pour Roland-Garros 2017 seulement un jour avant la fermeture des qualifications au classement.

En double, Beatriz Haddad Maia et Nadia Podoroska remportent leur  ensemble en battant en finale Verónica Cepede Royg et Magda Linette. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Bogota
Sport en Colombie en 2017
Tennis en avril 2017